Ernsbach und Ernsbächle sind geographische Namen:

Orte:
 Ernsbach (Erbach), ein Stadtteil von Erbach im Odenwald
 Ernsbach (Forchtenberg), Stadtteil von Forchtenberg im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Ernsbach (Nordrach), Zinken der Gemeinde Nordrach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Vor Ernsbach (Nordrach), Zinken der Gemeinde Nordrach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Ernsbach (Erdbach), Oberlaufname des Erdbachs bei Erbach, Odenwaldkreis, Hessen
 Ernsbach (Kocher), rechter Zufluss des Kochers in Ernsbach, Stadt Forchtenberg, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Ernsbach oder Ernsbächle (Nordrach), rechter Zufluss der Nordrach (Erlenbach) in Vor Ernsbach, Gemeinde Nordrach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Ernsbach (Riedbach), rechter Zufluss des Riedbachs vor Untersontheim, Gemeinde Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Ernsbach (Roßbach), rechter Zufluss des Roßbachs (zum Main-Donau-Kanal) bei Erasbach, Stadt Berching, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern

Siehe auch:
 Emsbach
 Ernbach oder Öhrenbach oder Buchbach (Tannbach), rechter Zufluss des Tannbachs (zur Steinlach) an der Stadtgrenze von Mössingen zu Ofterdingen, beide Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Ernstbach
 Ersbach